Die Abkürzung TH4, TH 4 oder TH-4 steht für:

 einen Brustwirbel der Brustwirbelsäule
 Tetrahydrofolsäure, eine chemische Verbindung

TH04